Coghlan ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Patrick John Coghlan (1863–1927), rhodesischer Politiker, erster Premierminister Südrhodesiens
 Eamonn Coghlan (* 1952), irischer Leichtathlet (Langstreckenläufer)
 Frank Coghlan junior (1916–2009), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Gertrude Coghlan (1876–1952), britische Schauspielerin
 John Coghlan (* 1946), britischer Schlagzeuger
 John M. Coghlan (1835–1879), US-amerikanischer Politiker
 Kevin Coghlan (* 1988), britischer Motorradrennfahrer
 Lorraine Coghlan (* 1937), australische Tennisspielerin

Coghlan bezeichnet außerdem:

 Coghlan (Buenos Aires), Stadtteil von Buenos Aires (Argentinien)

Siehe auch:

 Coughlan